Леурда има више значења:

 Леурда (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Леурда (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији